Claremont kan verwijzen naar:

Plaatsen

Verenigde Staten 
 Claremont (Californië)
 Claremont (Illinois)
 Claremont (Minnesota)
 Claremont (New Hampshire)
 Claremont (North Carolina)
 Claremont (South Dakota)
 Claremont (Virginia)

Elders 
 Claremont (Ontario), Canada
 Claremont (Tasmanië), Australië
 Claremont (West-Australië), Australië
 Claremont (Zuid-Afrika), nabij Kaapstad
 Claremont (Jamaica)

Andere betekenissen 
 Claremont House, een koninklijke residentie in Esher (Surrey), Engeland
 Chris Claremont, een Amerikaanse stripboekschrijver